João Garcia de Toledo ou Juan Perez de Toledo (em Castelhano) (Esteban, Hambran, Toledo, 1255 – 14 de Outubro de 1288) foi Porteiro mor do rei Sancho IV de Leão e Castela e Senhor de Mejorada e de Segurilla, terras e povoado outorgados pelo rei Sancho IV de Leão e Castela por documento datado de 9 de Julho de 1288.

Relações familiares 
Foi filho de Garcia Ibañez, o Yanez de Toledo (1230 -?) e de Maria Fernandez Gudiel filha de Fernan Gudiel (1185 -?) e de Urraca Barroso (1190 -?). Casou com Inês Garcia, de quem teve:

Urraca Ibañez de Toledo (1280 -?) casou com Juan Ramirez de Guzmán, Senhor de Aviados.

Nobres da Espanha